Dicoides är ett släkte av kräftdjur. Dicoides ingår i familjen Gynodiastylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kommakräftor
Dicoides